Barisan steht für:

Barisan Nasional, eine politische Koalition in Malaysia
Barisan Alternatif, eine ehemalige politische Koalition in Malaysia
Barisangebirge, eine Gebirgskette in Indonesien
Barisan von Ibelin, eine Figur des mittelalterlichen Jerusalem